Castle Crag ist der Name zweier Berge:
Castle Crag (Lake District) in Nordengland
Castle Crag (Tasmanien) in Australien